

Cinema
 The Brothers – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Brothers – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Brothers – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Atlas Film Company
 The Brothers  –  film del 1911 diretto da Joseph W. Smiley 
 Brothers – cortometraggio del 1912 diretto da George Field
 Brothers – cortometraggio del 1913 diretto da D.W. Griffith
 The Brothers – cortometraggio del 1913 diretto da Donald MacDonald (1913)
 The Brothers – cortometraggio del 1913 diretto da Wallace Reid (1913)
 Brothers – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
 Brothers – film del 1929 diretto da Scott Pembroke
 Brothers – film del 1930 diretto da Walter Lang
 The Brothers – film del 1947 diretto da David MacDonald
 Brothers – film del 1977 diretto da Arthur Barron
 The Brothers – film del 2001 diretto da Gary Hardwick
 Brothers – film del 2009 diretto da Jim Sheridan
 Brothers – film del 2015 diretto da Karan Malhotra

Geografia
 Nuova Zelanda
 The Brothers – arcipelago 
 Stati Uniti d'America
 Brothers – comunità non incorporata della Contea di Deschutes, Oregon ()
 The Brothers – due vette delle Olympic Mountains, Washington

Musica
 Brothers – gruppo musicale italo dance
 The Brothers – gruppo musicale beat italiano 
 Brothers – progetto musicale eurodance
 Brothers – traccia dell'album The Seventh Sign di Yngwie Malmsteen del 1994
 Brothers – album dei Take 6 del 1996 
 Brothers – singolo di Ola Svensson del 2006, dall'album Given to Fly
 Brothers – traccia dell'album Sexor di Tiga del 2006
 Brothers – album dei The Black Keys del 2010
 Brothers – singolo di Lil Tjay del 2018

Televisione
 The Brothers – serie televisiva britannica degli anni 1970
 Brothers – sit-com statunitense andata in onda dal 1984 al 1989 sul network Showtime
 Brothers – sit-com statunitense andata in onda nel 2009 su Fox
 Fratelli (Brothers) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation
 Fratelli (Brothers) – episodio della prima stagione di Ugly Betty

Sport 
 S.V. The Brothers – squadra di calcio della SVB – Hoofdklasse del campionato del Suriname

Altro 
 Brothers – manga di Shōu Tajima della Star Comics
 Cary Brothers – cantautore e produttore cinematografico statunitense

Pagine correlate
 Brother